

Biografia 
Angelo Pitoni è stato geologo per la FAO, botanico e agronomo dilettante, scopritore di miniere di smeraldi, esperto di lapislazzuli.

Prima di essere geologo Pitoni è stato medaglia d'oro della Resistenza e commando delle Special Forces inglesi e dell'Oss americano.

È stato amico di don Zeno Saltini, il fondatore di Nomadelfia, decorato con la Silver Star americana, agente segreto a 20 anni, esploratore e avventuriero nelle giungle amazzoniche a 23.

Tra le sue scoperte vi sono la Sky Stone, i Nomoli e la Dama del Mali. La Dama del Mali si trova nell'Africa occidentale in Guinea su uno sperone di roccia alto 1500 metri prospiciente l'oceano atlantico. La figura era considerata dagli studiosi l'effetto della erosione eolica, ma Pitoni ha ipotizzato trattarsi di una scultura realizzata 20.000-35.000 anni fa. La Dama rappresenta una donna con cappello e lo sguardo verso il basso. Alta 150 metri, se fosse realizzata oggi rappresenterebbe un'opera colossale. Gli indigeni raccontano la leggenda di una donna che fu tramutata in pietra per aver ucciso il marito.

Opere 
 L'incognito: uomo, materia, antimateria, Roma, Edizioni Mediterranee, 1973.
 Il mistero della vita, Roma, Accademia Magistrale Dom, 1995.
 Il nostro suolo, Roma-London, Baton International, 1971.

Bibliografia
 Adriano Forgione, rivista Fenix n° 10 (2009)

Collegamenti esterni 
https://www.federazioneufologicaitaliana.org/le-scoperte-straordinarie-e-dimenticate-nel-tempo-del-professor-pitoni-lindiana-jones-italiano/